

Polska 
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Czechy 
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ołomuńcu